Cimatti steht für:

 Cimatti, ehemaliger italienischer Fahrrad- und Motorradhersteller
 das Cimatti-Museum in Tokio

Cimatti ist der Nachname folgender Persönlichkeiten:
 Felice Cimatti (* 1959), italienische Schriftstellerin
 Marco Cimatti (1912–1982), italienischer Radsportler und Firmengründer von Cimatti
 Maria Raffaella Cimatti bzw. Heilige Cimatti (1861–1945), Ordensschwester und Heilige
 Vincenzo Cimatti (1879–1965), italienischer Salesianer Don Boscos, Pädagoge, Komponist und Missionar